Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Filip Dewulf e Dick Norman 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Joshua Eagle /  Lars Rehmann (quarti di finale)

 Marius Barnard /  David Nainkin (primo turno)
 Martin Blackman /  Gilad Bloom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1994